Murtaugh ist der Familienname von:
 John Murtaugh (1927–2017), US-amerikanischer Jazzmusiker

Sonstiges:
 Murtaugh Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika